Конституційна рада — орган конституційного нагляду замість Конституційного суду у деяких країнах (переважно пов'язаних з традиціями французького права).

Термін може стосуватися таких установ:

 Конституційна рада Алжиру
 Конституційна рада Казахстану
 Конституційна рада Камбоджі
 Конституційна рада Кот д'Івуару
 Конституційна рада Мавританії
 Конституційна рада Марокко
 Конституційна рада Лівану
 Конституційна рада Сенегалу
 Конституційна рада Тунісу
 Конституційна рада Франції
 Конституційна рада Шрі-Ланки
 Конституційна рада Чаду
 Конституційна рада Ефіопії

Див. також 
 Конституційний суд